В США насчитывается 3 округа с названием Крисчен ():
 Крисчен — округ в штате Иллинойс.
 Крисчен — округ в штате Кентукки.
 Крисчен — округ в штате Миссури.
 См. также